Джордж Ме́лвилл Ку́пер (, 15 октября 1896 — 13 марта 1973, Лос-Анджелес), более известный как Мелвилл Купер, британский и американский актёр кино.

Дебютировал на сцене в Стратфорде-на-Эйвоне в возрасте 18 лет. В 1934 году он переехал в Соединенные Штаты. Карьеру в кино закончил в 1950-х годах, и вернулся на телевидение и в театр.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Похороненные на кладбище «Валхалла-Мемориал-Парк»
Киноактёры США
Киноактёры Великобритании